Saint Candide ou sainte Candide désigne plusieurs saints ou saintes chrétiens :

 Candide (?) ou Xandre, soldat de la légion thébaine, compagnon de saint Maurice, et martyrisé en même temps que lui sous le règne de l'empereur romain Maximien.
 Candide de Rome († 304), ou Candida ou Bianca, avec Artème son époux et Pauline leur fille, martyrs à Rome sous Dioclétien ; célébrés ensemble en Orient le 6 juin ou Candide célébrée seule en Occident le 3 octobre.
 Candide de Sébaste († 324), l'un des Quarante martyrs de Sébaste (aujourd'hui Sivas en Turquie) sous Licinius ; célébrés le 9 mars en Orient et localement le 10 mars en Occident.
 Candide-Marie de Jésus  (°1845 - †1912) ou  Cándida María de Jesús Cipitria y Barriola, fondatrice de la Congrégation des Filles de Jésus en Espagne ; célébrée le 9 août.
 Candide de Tourc'h, abbesse, vie inconnue, vénérée dans les paroisses de Scaër et Tourc'h (Finistère). Celle-ci est peut-être à assimiler à sainte Ninnoc.

Références